Râul Frumușița se poate referi la:

 Frumușița - afluent al râului Băiașu
 Frumușița - afluent al râului Chineja